Żabikowo – część Lubonia; dawniej wieś, w której znajdowały się hitlerowskie obozy pracy oraz Wyższa Szkoła Rolnicza
 Żabikowo – dawna gmina wiejska z siedzibą w Żabikowie
 Żabikowo – dawna nazwa stacji kolejowej Luboń koło Poznania
 "Żabikowo" – 1 Kompania Obrony Narodowej batalionu "Poznań II"

3 miejscowości w Polsce: 
 Żabikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Żabikowo (przystanek kolejowy)
 Żabikowo Prywatne – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Szumowo
 Żabikowo Rządowe – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Szumowo

Zobacz też: Żabików